Alphonse Pénaud - um pioneiro francês da aviação, inventor do Planaphore.
Guy Penaud - um antigo chefe de polícia e um historiador francês.
Desambiguações de sobrenomes